Anak kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Anak-kun, kommun, Södra Hwanghae, 
 Anak (ort i Nordkorea), Norra Hwanghae, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar